LAT steht als Abkürzung für:
 Latitude, Geographische Breite
 Lettland, als olympisches Länderkürzel
 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Oberster Gerichtshof Litauens
 Living Apart Together, eine Partnerschaftsform ohne gemeinsamen Haushalt
 Local Area Transport, ein Netzwerkprotokoll von DEC
 Lowest Astronomical Tide, niedrigst möglicher Gezeitenwasserstand
 Lufthansa Aviation Training GmbH, Trainingsdienstleister für Fluggesellschaften
 Kfz-Kennzeichen für Landkreis Lauterbach, Deutschland (auslaufend)

Lat steht für:
 Lat (Zeichner), bekanntester malaysischer Zeichner und Karikaturist
 Lats, eingedeutschter Singular für die lettische Währung

Lat ist der Familienname folgender Personen:
 Leoncio Leviste Lat (1917–2002), philippinischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof

lat steht als Abkürzung für:
 Latein (ISO-639-Code)

Siehe auch:
 Latt (Begriffsklärung)

Abkürzung